Paliczki (łac. phalanges) − kości tworzące przednią część stopy, palców stóp i palców rąk.

W budowie palucha i kciuka występują po dwa paliczki, pozostałe palce mają ich trzy.

Rodzaje 
Rodzaje paliczków:
 paliczek bliższy (phalanx proximalis);
 paliczek środkowy (phalanx media);
 paliczek dalszy (phalanx distalis) zwany też dystalnym.

Budowa 
Paliczek posiada podstawę, trzon i głowę.
Paliczek dalszy (dystalny) na swym końcu dalszym ma guzowatość paliczka dalszego.

Przypisy 

Układ kostny człowieka
Anatomia kończyny górnej
Anatomia kończyny dolnej